Rocca kan syfta på:

 Rocca (musikgrupp), en musikgrupp från Stockholm
 Giorgio Rocca, en italiensk alpin skidåkare, specialist på slalom

Geografi

Antarktis 

 Rocca (ö),

Italien 

 Rocca d'Arazzo, ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte
 Rocca d'Arce, ort och kommun i provinsen Frosinone i regionen Lazio
 Rocca de' Baldi, ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte
 Rocca di Botte, ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo
 Rocca Canavese, ort och kommun i storstadsregionen Turin, i regionen Piemonte
 Rocca Canterano, ort och kommun i storstadsregionen Rom i regionen Lazio
 Rocca di Cave, ort och kommun i storstadsregionen Rom i regionen Lazio
 Rocca Cencia, frazione i kommunen Roma Capitale inom storstadsregionen Rom i regionen Lazio
 Rocca Cigliè, ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte
 Rocca d'Evandro, ort och kommun i provinsen Caserta i regionen Kampanien
 Rocca de' Giorgi, ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet
 Rocca Grimalda, ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte
 Rocca Imperiale, ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien
 Rocca Massima, ort och kommun i provinsen Latina i regionen Lazio
 Rocca di Mezzo, ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo
 Rocca di Neto, ort och kommun i provinsen Crotone i regionen Kalabrien
 Rocca di Papa, ort och kommun i storstadsregionen Rom, i regionen Lazio
 Rocca Pietore, Veneto, Provincia di Belluno, 
 Rocca Priora, ort och kommun i storstadsregionen Rom, i regionen Lazio
 Rocca Pia, ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo
 Rocca San Casciano, ort och kommun i provinsen Forlì-Cesena i regionen Emilia-Romagna
 Rocca San Felice, ort och kommun i provinsen Avellino i regionen Kampanien 
 Rocca San Giovanni, ort och kommun i provinsen Chieti i regionen Abruzzo
 Rocca Santa Maria, ort och kommun i provinsen Teramo i regionen Abruzzo
 Rocca Sinibalda, ort och kommun i provinsen Rieti i regionen Lazio
 Rocca Santo Stefano, ort och kommun i storstadsregionen Rom i regionen Lazio
 Rocca Susella, kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar